Die Ghana Premier League 1958 war die 1. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Siegreich war Accra Hearts of Oak mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Cornerstone FC.

Abschlusstabelle 

|}

Die Bilanz von Eleven Wise FC wird auch mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen respektive sechs Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen angegeben.

Literatur 
 Ken Bediako: The National Soccer League of Ghana. The Full Story 1956–1995. Accra 1995.
 

1958
Fußballsaison 1958